Tulukkaat bezeichnet:
 Tulukkaat (Bucht, Kangaatsiaq), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Tulukkaat (Bucht, Nanortalik) (auch Tulukkat), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Tulukkaat (Insel), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland